Termenul „Tiefenbach” se poate referi la:

Comune în Germania
Tiefenbach (Federsee)
Tiefenbach (bei Landshut)
Tiefenbach (bei Passau)
Tiefenbach (Oberpfalz)
Tiefenbach (Hunsrück)

Comune în Austria
Tiefenbach bei Kaindorf

Localități în Elveția 
Tiefenbach, Elveția

Nume de persoane
Rudolf von Tiefenbach (1582–1653), general austriac